В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Houston 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Вірджинія Вейд (фінал)
 Венді Тернбулл (півфінал)
 Бетті Стеве (1-ше коло)

 Діанне Фромгольтц (півфінал)
 Розмарі Казалс (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Пем Шрайвер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1979